Személynév
 Kármen, női utónév

Irodalom
 carmen, a római kor egyik versformája
 Carmen, Prosper Mérimée elbeszélése (1845/1847)
 Carmen, Théophile Gautier költeménye (1852)

Zene
Carmen, Bizet négyfelvonásos operája (1875), Mérimée novellájából, illetve annak címszereplője

Filmek
Carmen (1907), Arthur Gilbert filmje
Carmen (1915), Cecil B. DeMille filmje, címszereplő Geraldine Farrar
Carmen (1916), Charles Chaplin börleszk-rövidfilmje, főszereplő önmaga
Carmen (1931), Cecil Lewis filmje, címszereplő Marguerite Namara
Carmen (1933), Lotte Reiniger rövidfilmje
Carmen (1983), Carlos Saura filmje, címszereplő Laura del Sol
Carmen (1984), Francesco Rosi filmje, címszereplő Julia Migenes
Carmen (1989), Gavin Taylor filmje, címszereplő Maria Ewing
Carmen (1999), Ann-Margret Pettersson tévéfilmje, címszereplő Charlotte Hellekant
Carmen – Egy hip hopera (2001), Robert Townsend filmje, címszereplő Beyoncé
Carmen (2003), Vicente Aranda filmje, címszereplő Paz Vega
Carmen (2009), Felix Breisach filmje, címszereplő Veszelina Kacarova
Carmen (máltai, 2022), Valerie Buhagiar filmje, címszereplő Natascha McElhone (nem a Mérimée-történet adaptációja) 
Carmen (kanadai, 2022), Benjamin Millepied filmje, címszereplő Melissa Barrera

Települések

Carmen (Arizona)
Carmen (Idaho)
Carmen (Oklahoma)